Högtryck kan syfta på:

 Högtryck – en anticyklon, ett meteorologiskt begrepp
 Högtryck (grafik) – ett samlingsnamn för de grafiska trycktekniker som använder en tryckform där den tryckande ytan är upphöjd
 Högtryck (musikgrupp) - dansband från Åland

Artiklar med prefixet "högtryck-" 
 Högtrycksnatrium – en typ av gasurladdningslampa
 Högtryckslaminat – ett skivmaterial som består av flera skikt papper
 Högtryckstvätt – ett redskap som huvudsakligen används för rengöring

Musikalbum 
 Högtryck (musikalbum) – ett musikalbum av Ulf Lundell
 Högtryck (album av Erik Pekkari) – ett musikalbum av Erik Pekkari

Antonym 
 Lågtryck
 Djuptryck